Essen (Észak-Rajna-Vesztfália) város  Észak-Rajna-Vesztfáliaban
 Essen (Oldenburg) német község Alsó-Szászországban, Cloppenburg járásban
 Essen (Belgium)